Het tennistoernooi van Wimbledon in 2003 bij de mannen werd voor de 117e keer gehouden van maandag 23 juni tot en met zondag 6 juli in de Londense wijk Wimbledon. De Zwitser Roger Federer won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de ongeplaatste Australiër Mark Philippoussis met 7-6(5), 6-2, 7-6(3) te verslaan.

Algemeen

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five). In de beslissende vijfde set moest met twee games verschil gewonnen worden.

Geplaatste spelers 
Bij de loting kregen de beste 32 spelers van het speciale 'Wimbledon grasbaan plaatsingssysteem' een geplaatste status. Het 'Wimbledon grasbaan plaatsingssysteem' bij de mannen was gebaseerd op de ATP-ranglijst, waarbij de prestaties op gras van de afgelopen twee jaren zwaarder telden: de ATP-punten op gras van het afgelopen jaar werden verdubbeld en het beste grasresultaat van het jaar daarvoor werd voor 75 procent extra meegeteld. Het speciale plaatsingssysteem werd toegepast van 2002 tot en met 2019. Geplaatste spelers ontliepen elkaar in de eerste twee ronden.

De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ATP

Wimbledon
ITF-toernooi in 2003